Бращайко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бращайко Юлій Михайлович (1879—1955) — закарпатський український політичний і культурний діяч, організатор Хустської Народної Ради у 1919 році.
 Бращайко Михайло Михайлович (1883—1969) — український політичний діяч Закарпаття, Голова конституційно-правничої комісії Сойму Карпатської України.

Посилання 
  М. М. Вегеш. Бращайки  // 
Українські прізвища